

Sens et origine du nom 
Edwige  est un prénom féminin d'origine anglo-saxonne, fêté à différentes dates selon la sainte à laquelle il est fait référence.

Il a pour origine un nom de personne germanique composé de ead-, « richesse, fortune, prospère », et de -wig, « combat, bataille », ou de -wih « saint » ou « sacré ».

Variantes 
 français : , Hedwige
 anglais : Hedwig
 polonais : Jadwiga
 pays scandinaves : Hedvig

Edwige comme nom de personne ou prénom

Saintes 
 Edwige de Silésie, épouse de Henri I de Silésie, fêtée le 16 octobre.
 Hedwige Ire de Pologne, fêtée le 17 juillet.
 Bienheureuse Edwige de Meer, abbesse de Meer.
 Edwige la Billéroise amante de Henri IV dit "le Grand".

Souveraines

Edwige 
Edwige de Wessex (903-955), reine de France

Hedwige 
Hedwige de France, fille d'Hugues Capet
Hedwige de Saxe (vers 910-960), mère d'Hugues Capet
Hedwige Ire de Pologne, reine de Pologne

Personnalités 
 Edwige Antier, pédiatre française.
 Edwige Avice, née en 1945, ministre française du temps libre.
 Edwige Danticat, écrivaine américaine d'origine haïtienne.
 Edwige Feuillère (1907-1998), actrice française.
 Edwige Lawson-Wade, basketteuse française.
 Edwige Belmore (? - 2015), physionomiste au Palace, chanteuse du groupe Mathématiques modernes, surnommée la « Reine des punks ».

Hedwige à modifier dans l'intitulé du message,  merci (orthographe  ) 
 Hedwige, épouse de Guillaume Tell dans l'opéra de Gioachino Rossini (1829).
 Hedwige, le hibou harfang blanc de Harry Potter (Hedwig en version originale).
 Hedwige, mère du chevalier double.

Édifice
 Cathédrale Sainte-Edwige de Berlin.

Voir également
 Hadewijch d'Anvers
 (476) Hedwig, astéroïde.

Notes et références 

Homonymie de prénom